Osoby o nazwisku Noboa:
 Álvaro Noboa (ur. 1950) – ekwadorski polityk i przedsiębiorca
 Christian Noboa (ur. 1985) – ekwadorski piłkarz
 Gustavo Noboa (ur. 1937) – ekwadorski polityk i prawnik